Henri Fouquet, né à Montpellier au  et mort entre 1803 et 1809, est un médecin français.
 Henri Fouquet, architecte des chemins de fer belges au .

Notes et références